China Open 2015 − dziesiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2014/2015 rozegrany w dniach 30 marca–5 kwietnia 2015 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).

Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 85 000 
 II miejsce: £ 35 000 
 Półfinalista: £ 21 000 
 Ćwierćfinalista: £ 12 500 
 Runda 3: £ 8 000 
 Runda 2: £ 6 500 
 Runda 1: £ 3 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000

 Pula nagród: £ 478 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 30 marca 2015 w Pekinie.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 145, 136, 131, 126, 106  Mark Selby
 143, 113  Shaun Murphy
 138, 124  Barry Hawkins
 133  Marco Fu
 132  Robin Hull
 132  Daniel Wells
 129, 128, 113, 106, 103, 101  Kurt Maflin
 128  Robert Milkins
 127, 101, 100  Judd Trump
 123  Matthew Selt
 120  Mark Davis

 116  David Morris
 114  Graeme Dott
 114  John Higgins
 114  Gary Wilson
 112  Robin Hull
 106  Andrew Higginson
 105, 103  Ding Junhui
 105  Michael White
 103  Dominic Dale
 102, 100  Jamie Jones
 101  Gary Wilson

Kwalifikacje 
Mecze zostaną rozegrane w dniach 14-15 lutego w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze będą rozgrywane do 5 wygranych frame’ów. Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostaną rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 134  Robert Milkins
 132, 111  Dechawat Poomjaeng
 128  Dave Harold
 128  Zhou Yuelong
 125  Mark Williams
 124  Ronnie O’Sullivan
 123  Stuart Bingham
 122  Barry Pinches
 120, 108  Liang Wenbo
 120  Jimmy Robertson
 117  Luca Brecel

 115  David Grace
 112  John Higgins
 111  Alfie Burden
 111  Judd Trump
 110  Chris Wakelin
 109  Fergal O’Brien
 104  Stephen Maguire
 101  Liam Highfield
 100  Joe Swail
 100  Ryan Day

Przypisy 

China Open (snooker)
2015 w sporcie
2015 w Chinach